Kosuke Nakamachi (Saitama, 1 de setembro de 1985) é um futebolista do Japão que joga atualmente no Yokohama F Marinos.

Carreira 
Kosuke Nakamachi começou a carreira no Yokohama F. Marinos.

Títulos 
Yokohama F. Marinos
Supercopa do Japão de 2014 - Vice

Nakamachi, Kosuke
Nakamachi, Kosuke
Futebolistas do Yokohama F. Marinos